polimorfizm (krystalografia)
 polimorfizm (informatyka)
 polimorfizm (genetyka)
 polimorfizm (biologia)

Zobacz też 
 pleomorfizm cykliczny – polimorfizm drobnoustrojów
 kod polimorficzny w informatyce